Сергей Голубков:
 Голубков, Сергей Викторович (1938—2018) — российский учёный, инженер, лауреат Ленинской премии, Заслуженный изобретатель РФ.
 Голубков, Сергей Михайлович (род. 1953) — российский энтомолог, гидробиолог, член-корреспондент РАН.